Ander Barrenetxea puede hacer referencia a:

 Ander Barrenetxea Muguruza (San Sebastián, 2001), futbolista español.
 Ander Barrenetxea Uriarte (Galdácano, 1992), ciclista español.